Буневчевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буневчевич, Горан (1973—2018) — сербский футболист, игравший на позиции защитника.
 Буневчевич, Мирко (род. 1978) — сербский футболист, защитник.